KBL steht für:
 Flughafen Kabul in Afghanistan nach dem IATA-Code
 Kabelbaumliste, Standard für ein XML-Dateiformat zur einheitlichen digitalen Beschreibung eines Kabelbaums
 Kantonsbibliothek Baselland
 Kredietbank Luxembourg, siehe Quintet Private Bank  
 Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
 Kommunistischer Bund Luxemburg (1972 bis 1980) 
 Korean Basketball League, professionelle Basketball-Liga in Südkorea
 Einheitenzeichen der Kabellänge

kbl steht für:
 Kanembu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache des im westlichen Tschad lebenden Volkes Kanembu
 Einheitenzeichen der Kabellänge

KBL